Salinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Salinópolis (ort), Pará, 
 Salinópolis (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar